Авербух — еврейская фамилия.

Известные носители:
 
 Авербух, Анатолий Яковлевич (1914—1988) — доктор технических наук, профессор Ленинградского технологического института, историк науки.
 Авербух, Валерий Иосифович (1945—2001) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Авербух, Владимир Борисович (1889—1941) — политический деятель, арабист-политолог, экономист и журналист.
 Авербух, Женя (1909—1977) — израильский архитектор.
 
 Авербух, Лев Вольфович (1913—1981) — молдавский скульптор-монументалист.
 Авербух, Марк Михайлович (1945—2006) — советский и российский кинорежиссёр и оператор.
 Авербух, Михаил Израилевич (1938—2009) — советский футболист, вратарь.
 Авербух, Ревекка Абрамовна (1891—1978) — советский историк, профессор МГУ.
 Авербух, Фроим (1892—1973) — еврейский поэт, переводчик и литературный критик, переводчик, педагог, мемуарист, редактор.
 Авербух, Яков Абрамович (Аш; 1922—1998) — молдавский художник, график и иллюстратор, плакатист, член Союза Художников СССР, художник еврейского театра (на идише) в Кишинёве.
 Авербух-Орпаз, Ицхак (1921—2015) — израильский писатель, поэт и переводчик, редактор.

См. также